Kubasik ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Kubasik (* 1963), amerikanischer Schriftsteller
 Klaus Kubasik (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Mehmet Kubaşık (1966–2006), deutscher Einzelhändler, achtes Opfer des NSU